Роберт Линдерхолм (; 19 октября 1933 — 6 июля 2013) — американский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов, который работал в частной обсерватории Лайм-Крик (). В период 1996 по 2001 год им было обнаружено в общей сложности 26 астероидов.

См. также 
 Джефф Алу
 Зденька Ваврова
 Эрнест Джонсон

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы США
Первооткрыватели астероидов